Hesione bezeichnet:

Hesione, eine Gestalt der griechischen Mythologie
Hésione (Oper), eine Oper von André Campra 

Siehe auch
Hesionidae